Pedro Guillen vecino de Guayaquil tenia su casa en el Barrio que daba al estero de Morillo cuya desembocadura daba hacia el rio Guayas siendo el trayecto de la actual calle Roca. Dicho estero en época del Gobernador Aguirre Irisarri, paso a llevar el apellido de este ciudadano, debido a un proyecto que se planteo realizar desde aquella entrada de rio hasta el de Carrion –Barrio del Astillero- que consistía en la elaboración de un Malecón ganándole espacio al rio, pero que no se realizo como pensó el nombrado gobernador por la falta de recursos suficientes. Aun en epoca del Gobernador Mendiburu se seguía invirtiendo recursos para culminar con la obra. 
Cuando hubo el incendio de 1764 que duro 4 horas y consumió 135 viviendas dicho por el Gobernador Zelaya,   en el que desapareció lo principal de la ciudad de la epoca, salvándose a lo mucho la Aduana, San Francisco, el colegio Jesuita, el hospital El Gobernador Zelaya hizo un cabildo abierto en el que concurrieron los principales vecinos de entonces para tratar el siniestro, don Pedro Guillen fue uno de los participantes y de los pocos que se salvo de perder sus bienes en el flagelo. 
En época del Gobernador Pizarro, estuvo presente en el Cabildo abierto que trato sobre la elección de diputados representantes para los cosecheros y mercaderes de la ciudad.

Referencias

Personas de Guayaquil